Municipio de Selma puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:
Municipio de Selma (condado de Johnston, Carolina del Norte)
Municipio de Selma (condado de Wexford, Míchigan)
Municipio de Selma (condado de Cottonwood, Minnesota)